Lauterwasser steht für:

 Čistá v Krkonoších (Lauterwasser), Ortsteil von Černý Důl, Tschechien
 Čistá (Elbe) (Lauterwasser, Silberwasser, Silberbach), linker Elbzufluss in Tschechien

Lauterwasser ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Lauterwasser (* 1951), deutscher Autor und Medienkünstler
 Jack Lauterwasser (1904–2003), britischer Radrennfahrer
 Siegfried Lauterwasser (1913–2000), deutscher Fotograf